

Geografia
 Isola di Wilczek – isola russa
 Terra di Wilczek – isola russa

Persone
 Frank Wilczek – fisico statunitense
 Giorgina di Wilczek – principessa del Liechtenstein
 Johann Joseph Wilczek – feldmaresciallo austriaco
 Johann Nepomuk Wilczek – esploratore e mecenate austro-ungarico